Klungland bezeichnet:
 Klungland (Eigersund), norwegische Ortschaft in Eigersund
 Klungland (Flekkefjord), norwegische Ortschaft in Flekkefjord
 Klungland (Vindafjord), norwegische Ortschaft in Vindafjord

Klungland ist der Name folgender Personen:
 Lisa Marie Ness Klungland (* 1994), norwegische Politikerin